Ха́сси-Месау́д ():
 Хасси-Месауд — город в алжирском вилайете Уаргла.
 Хасси-Месауд — нефтяное месторождение в Алжире.